Segers ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Segers-Glocke (* 1947), deutsche Denkmalpflegerin
 Gert-Jan Segers (* 1969), niederländischer Autor und Politiker
 Guido Segers, belgischer Trompeter
 Henri Segers (1921–1983), belgischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Jan Segers (* 1929), belgischer Komponist, Dirigent, Musiker und Redakteur
Noël Segers (* 1959), belgischer Radrennfahrer
 Paul Segers (1870–1946), belgischer Politiker der Katholischen Partei
 Paul-Willem Segers (1900–1983), belgischer Politiker

Sonstiges:
 Mount Segers, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Seegers
 Seghers
 Seger
 Zegers